Plantae — reino da botânica
Hortaliça
Legume
Ayahuasca — bebida enteógena amazônica também chamada vegetal

Desambiguações de biologia